Swindlehurst ist der Familienname folgender Personen:

 Gibson Swindlehurst, britischer Tischtennisspieler
 Paul Swindlehurst (* 1993), britischer Eishockeyspieler
 Thomas Swindlehurst (1874–1959), britischer Tauzieher